Harpyie bezeichnet:
 Harpyie (Mythologie), Fabelwesen der griechischen Mythologie
 Harpyie (Vogel), Greifvogelart aus dem tropischen Amerika
 Harpyie (Schmetterling), Schmetterlingsart aus dem südlichen Chile
 Harpyie (Band), Folk-Metal-Band aus Deutschland
 in der Heraldik den Jungfrauenadler

Siehe auch:
 Harpyia